Астрономи́ческие си́мволы используются для обозначения различных небесных тел, наблюдаемых явлений и теоретических абстракций. Эти символы когда-то широко использовались профессиональными астрономами, астрономами-любителями, алхимиками и астрологами. Хотя они всё ещё рутинно используются в альманахах и астрологических изданиях, их использование в профессиональных работах по астрономии сравнительно редко, с некоторыми исключениями, такими как символы Солнца ☉ и Земли ⊕, появляющиеся в астрономических константах,  некоторые зодиакальные знаки, используемые для представления солнцестояний и равноденствий, и символы восходящего ☊ и нисходящего ☋ узлов орбиты. В официальном руководстве по стилю Международного астрономического союза использование астрономических символов не рекомендуется.

Разное

Символы Луны

Символы планет 

Символ Венеры называется «зеркало Венеры», символ Марса — «щит и копьё Марса».

Символы карликовых планет

Символы астероидов

Зодиакальные созвездия

Средневековое изображение небесных тел

См. также 
 Астрономия
 Планета
 Созвездие
 Солнечная система
 Естественный спутник

Примечания

Ссылки 

 
 

Астрономия
Символы